Toto je seznam měst v Zambii.

Zdaleka největší aglomerací v Zambii je Lusaka, kde 1. ledna 2007 žilo 2 389 572 obyvatel, což představuje asi 20% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 25. srpna 1980, 20. srpna 1990 a 20. srpna 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Central Statistical Office of Zambia
 World Gazetteer - počty obyvatel zambijských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel zambijských měst v historii

 
Zambie
města